Schmuckenschlager ist der Familienname von:

 Franz Schmuckenschläger (1898–1960) war ein österreichischer Architekt, Bildhauer und Beamter
 Johannes Schmuckenschlager (* 1978), österreichischer Politiker (ÖVP), Nationalratsabgeordneter
 Stefan Schmuckenschlager (* 1978), österreichischer Politiker (ÖVP), Bürgermeister von Klosterneuburg